Armata Type 11 – japońska armata piechoty
 Armata przeciwlotnicza Type 11 – japońska armata przeciwlotnicza